Anthony Harris (1985-) - cestista statunitense
 Anthony Harris (1991-) - giocatore di football americano statunitense 
 Anthony Harris Bennett (1993-) - cestista statunitense